Алекс Бауман:
 Бауман, Алекс (род. 1964) — канадский пловец, двукратный олимпийский чемпион.
 Бауман, Алекс (род. 1985) — швейцарский бобслеист, неоднократный призёр Кубка мира.